Johann von Glymes ist der Name folgender Personen:

* Johann I. von Glymes (1390–1427), niederländischer Adliger
 Johann II. von Glymes (1417–1494), niederländischer Adliger und Diplomat
 Johann III. von Glymes (1452–1531), niederländischer Adliger